Sagheer ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Al-Sagheer (* 1987), libyscher Fußballspieler
 Mohamed Fikry El-Sagheer, ägyptischer Fußballspieler
 Saafan El-Magheer (* 1965), ägyptischer Fußballspieler